Tonton Macoute – l'uomo nero del folklore haitiano
 Tonton Macoutes – soprannome della Milice de Volontaires de la Sécurité Nationale
 Tonton Macoute – gruppo musicale inglese di rock progressivo
 Tonton Macoute – album dei Tonton Macoute del 1971